Manobioza se može odnositi na:

 2α-Manobioza
 3α-Manobioza